Ayumi Nakamura (ur. 1990) –  japońska siatkarka grająca na pozycji przyjmującej.
 Ayumi Nakamura (ur. 1966) –  japońska piosenkarka, wykonawczyni muzyki j-pop.